Облога Парижа (845) — облога та захоплення і розграбування Парижа вікінгами.
 Облога Парижа (1429) під час Столітньої війни.
 Облога Парижа (1870—1871) у ході Франко-прусської війни.